Евгений Вагин:
 Вагин, Евгений Александрович (1938—2009) — советский публицист, диссидент, политзаключённый.
 Вагин, Евгений Евграфович (1862 — после 1920) — российский военный деятель, командир 38-го пехотного Тобольского полка.
 Вагин, Евгений Иванович  (1925—2019) — советский и российский художник-график, Заслуженный художник РСФСР (1992).